Ко́лосова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 
 Колосова, Алиса Владимировна (род. 1987) — российская оперная певица, меццо-сопрано.
 Колосова, Валентина Павловна (Попова) (1880—1937) — российская революционерка.
 Колосова, Евгения Ивановна (урожд. Неелова; 1780—1869) — русская артистка балета и педагог.
 Колосова, Екатерина Ивановна (Казанцева; 1927—2002) — Герой Социалистического Труда, полевод. 
 Колосова, Екатерина Петровна (ок. 1802 — ок. 1824) — русская артистка балета.
 Колосова, Ирина Викторовна (род. 1982) — исполнительница на малой домре, солистка оркестра русских народных инструментов «Москва».
 Колосова, Любовь Ивановна (по второму браку Млотковская; 1804—1866) — драматическая актриса.
 Колосова, Наталья Викторовна (род. 1982) — российская артистка балета, солистка Саратовского театра оперы и балета.
 Колосова, Риорита Пантелеймоновна — д.э.н., профессор, засл.проф.МГУ
 Марианна Колосова (Римма Покровская; 1903—1964) — русская поэтесса. См. также 
 
 
  (топонимы)